

Localidades

Grass Valley (Califórnia)
Grass Valley (Oregon)
Grass Valley (Nevada), região censitária no Nevada.
Ou ainda:
Little Grass Valley

Desambiguações de topônimos